Литературный фонд — общественная организация, учреждённая в Санкт-Петербурге в 1859 году. 
 Литературный фонд СССР — организация при Союзе писателей СССР, осуществлявшая материально-бытовую помощь писателям.

Примечания